Majboroda (ukrainisch , russisch / ) ist der Name von:

 Arkadi Iwanowitsch Maiboroda (1798–1845), russischer Offizier, Denunziant von Pestel
 Platon Majboroda (1918–1989), ukrainischer Komponist
 Heorhij Majboroda (1913–1992), ukrainischer Komponist